Звездочётов — фамилия; имеет женскую форму Звездочётова.
 Звездочётов, Константин Викторович (род. 1958) — российский художник, один из основателей арт-группы «Мухоморы».
 Звездочётов, Николай Петрович (1904—1985) — советский театральный актёр, Народный артист БССР.

Звездочётова 
 Звездочётова, Лариса Юрьевна (род. 1958) — российская художница.

См. также 
 Звездочётовые — семейство лучепёрых рыб из отряда окунеобразных.